Лаатре  (Laatre) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Лаатре (Laatre alevik) — селище у волості Валґа повіту Валґамаа.
 Лаатре (Laatre küla) — село у волості Мулґі повіту Вільяндімаа.
 Лаатре (Laatre vald) — колишня волость.